Tyler Wright peut désigner :
 Tyler Wright (né en 1973), un joueur de hockey sur glace ;
 Tyler Wright  (né en 1994), une surfeuse.